Пол Макги́ллион (, род. 5 января 1969) — канадский актёр, наиболее известный по роли Карсона Бекетта в телесериале «Звёздные врата: Атлантида».

Ранние годы 
Пол Макгиллион родился в Пейсли, Шотландия и был шестым из семи детей в семье. Его семья переехала в Канаду, когда ему было всего 2 года. Когда Полу было 11, они переехали назад в Шотландию на три года, пока его отец работал на Шотландских нефтяных платформах.

Карьера 
В 1998—1999 годах Макгиллион учился в Ванкуверской актёрской школе. В 2004 году Макгиллион получил роль Карсона Бекетта в телесериале «Звёздные врата: Атлантида». Первоначально он был взят на второстепенную роль, но его персонаж настолько понравился зрителям, что стал основным во втором и третьем сезонах, а также в конце четвёртого и пятом, где Макгиллион сыграл клона погибшего Бекетта. Макгиллион также сыграл роль молодого Эрнеста Литтлфилда, первого тау'ри, прошедшего через Звёздные врата после их захоронения, в сериале «Звёздные врата: SG-1» в эпизоде «Муки Тантала».

Макгиллион участвовал в прослушивании на роль Монтгомери Скотта в одиннадцатом фильме «Звёздный путь», но не получил её. Однако он одобрил кандидатуру Криса Духана, сына Джеймса Духана, первого актёра, игравшего Скотта, выбранного на эту роль.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады